Ри́хард Ку́рант (8 января 1888, Люблинец, Германская империя, ныне Польша — 27 января 1972, Нью-Йорк, США) — немецкий и американский математик, педагог и научный организатор.

Известен как автор классической популярной книги по математике «Что такое математика?», а также один из авторов критерия Куранта — Фридрихса — Леви.

Биография 
Рихард Курант родился в еврейской семье. В 1890-х годах семья часто переезжала: в Глац, Бреслау, а затем в Берлин (1905).

Рихард поступил в университет Бреслау, но поняв, что уровень обучения там недостаточно высок, продолжил образование сначала в Цюрихском, затем в Гёттингенском университетах. В Гёттингене Курант стал учеником и помощником Д. Гильберта. В 1910 году он получил степень доктора за работу «О применении принципа Дирихле к проблеме конформных отображений». В 1914 году он был призван в армию кайзеровской Германии и принимал участие в Первой мировой войне, служа на французском фронте. Демобилизовавшись в 1919 году, Курант получает назначение на профессорскую должность в университете Мюнстера. В 1920 году он вернулся в Гёттинген.

С 1920 по 1933 годы он был профессором Гёттингенского университета. После прихода нацистов к власти в Германии и разгрома Математического института в Гёттингене Куранту пришлось эмигрировать. Один год он провёл в Кембридже, затем переехал в США.

С 1936 года Курант работал профессором Нью-Йоркского университета. В Нью-Йорке ему было поручено создание специального математического института, что он весьма успешно осуществил. В 1958 году, когда Куранту было уже 70 лет, он покинул пост директора Математического института, но продолжал активное сотрудничество с ним. В 1964 году заведение получило название Курантовский институт математических наук.

В 1963 году посетил СССР в связи с участием в Советско-американском симпозиуме по дифференциальным уравнениям с частными производными, в 1966 году Курант стал иностранным членом АН СССР.

Основные научные результаты Куранта относятся к теории конформных отображений, к краевым задачам для уравнений математической физики.

Среди учеников Куранта наиболее известны М. Крускал, Г. Леви, У. Феллер, К. О. Фридрихс, П. Лакс.

Семья 
 Первая жена (1912—1916) — геометр Нелли Нейман (1886—1942), в ноябре 1941 года была депортирована в гетто на территории Белоруссии и вскоре убита.
 В 1919 году женился на Нерине (Нине) Рунге (1891—1991), дочери математика Карла Рунге, внучке физиолога Эмиля Генриха Дюбуа-Реймона; их дети:
 Физик-ядерщик Эрнест Курант (1920—2020).
 Биолог Гертруда Курант (1928—2014), была замужем за математиком Юргеном Мозером.
 Физик Ханс Курант (1924—2019), профессор Университета Миннесоты.
 Скрипачка Леонора Курант (1928—2015), была замужем за математиками — профессором Нью-Йоркского университета Джеромом Берковицем (1928—1998) и Питером Лаксом.
 Двоюродная сестра — Эдит Штайн, философ и монахиня-кармелитка.

Труды 
 Über die Anwendung des Dirichletschen Prinzipes auf die Probleme der konformen Abbildung, Inaugural—Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Georg-August Universität zu Göttingen, Göttingen, W. Fr. Kaestner (1910).
 Zur Bergündung des Dirichletschen Prinzipes, K. Gesellschaft der Wissenchaften zu Göttingen. Nachrichten. Math.-Phys. Klasse, 1-7 (1910).
 Über die Anwendung des Dirichletschen Prinzipes auf die Probleme der konformen Abbildung, Math. Ann. 71:2, 145—183.
 Über die Methode des Dirichletschen Prinzipes, Math. Ann. 72:4, 517—550.
 Geometrische und philosophische Untersuchungen über den Raum, Handwörterbuch der Naturwissenschaften 8, 120—123.
 Zur Theorie der kleinen Schwingungen, Z. für Angew. Math. und Mech. 2, 278—285.
 Bemerkung zu meiner Note «Über eine Eigenschaft der Abbildungsfunktionen bei konformer Abbildung», K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Nachrichten. Math.-Phys. Klasse, 1-2.
 Über ein konvergenzerzeugendes Prinzip in der Variationsrechnung, K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Nachrichten. Math.-Phys. Klasse, 144—150.
 Beweis des Satzes, dass von alien homogenen Membranen gegebenen Umfanges und gegebener Spannung die kreisförmige den tiefsten Grundton besizt, Math. Z. 1:2/3, 321—328.
 Über die Lösungen der Differentialgleichungen der Physik, I. Mitteilung, Math. Ann. 85, 280—325.
 Über die Schwingungen eingespannter Flatten, Math. Z. 15:3/4, 195—200.
 The least dense lattice packing of two-dimensional convex bodies, Comm. Pure and Appl. Math. 18:1/2, 339—343. (1965)
 Introduction to calculus and analysis. Interscience, New York, vol. II (with F. John, 1974).

В переводах на русский язык:
 Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1, 4 изд., М., 1967; т. 2, 2 изд., М., 1970;
 Что такое математика, 2 изд., М., 1967 (совм. с Г. Роббинсом);
 Теория функций, М., 1968 (совм. с А. Гурвицем);
 Методы математической физики. т. 1. М.-Л.: ГТТИ, 1933 (совм. с Д. Гильбертом);
 Методы математической физики. т. 2. М.-Л.: ГТТИ, 1945 (совм. с Д. Гильбертом);
 Методы математической физики, т. 2 — Уравнения с частными производными, М., 1964.

Примечания

Ссылки 
 
 Фоторяд на сайте фотоархив СО РАН

Математики Германии
Математики США
Иностранные члены АН СССР
Математики по алфавиту
Выпускники Вроцлавского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Участники Первой мировой войны (Германия)
Почётные граждане Гёттингена
Члены Национальной академии наук США
Члены Академии деи Линчеи
Члены Гёттингенской академии наук
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии